Termin (łac. terminus – słup lub znak graniczny, koniec, cel ostateczny) – słowo wieloznaczne, oznaczające:
 w nauce, logice i językoznawstwie termin oznacza wyraz lub wyrażenie o ściśle zdefiniowanym znaczeniu technicznym stosowany przez ekspertów danej specjalności do precyzyjnej komunikacji  
 w języku potocznym (1) – okres, czas, w którym dana czynność powinna być wykonana 
 w języku potocznym (2) – czas nauki rzemiosła przez ucznia (terminatora) u majstra 
 w termin w prawie – zdarzenie przyszłe pewne, patrz także: terminy stanowcze, prekluzja 

Szwajcaria:
 Termin – retoromańska nazwa gminy Trimmis

Inne:
 Termin − film z 2009 roku